La Culebra kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Culebra, Oaxaca, ort, 
 La Culebra, Colima, ort, Manzanillo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar